Vospernik ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Vospernik (* 1969), österreichische Journalistin
 Reginald Vospernik (* 1937), österreichischer Gymnasialdirektor